Miejscowości w USA:
 Driscoll – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Driscoll – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nueces
Gminy w USA:
 Driscoll (ang. Driscoll Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh